Провото́ров — русская фамилия; имеет женскую форму Провоторова.

Известные носители:
 Провоторов, Александр Юрьевич (род. 1974) — президент компании «Tele2 Россия».
 Провоторов, Виктор Николаевич (1921—1962) — старший сержант РККА, участник Великой Отечественной войны.
 Провоторов, Виталий Петрович (1926– 2000) — советский партийный, хозяйственный и профсоюзный деятель. Директор киностудии «Ленфильм» (1978–1981), секретарь ВЦСПС (1981–1989).
 Провоторов, Владислав Алексеевич (род. 1947) — советский и русский художник.
 Провоторов, Геннадий Иванович (род. 1941) — советский и российский скульптор, педагог.
 Провоторов, Иван Илларионович (1904—1973) — советский организатор кинопроизводства, директор картин киностудии «Ленфильм», заслуженный работник культуры РСФСР.
 Провоторов, Николай Сергеевич (1918—1975) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Провоторов, Фёдор Иванович (род. 1965) — депутат Касимовской городской Думы, бывший депутат и председатель Рязанской городской Думы, бывший мэр Рязани и Касимова.

См. также 
 Правоторов
 Провоторово
 Провоторовский